Distrito de Mariscal Cáceres puede referirse a:

 Distrito de Mariscal Cáceres, ubicado en Huancavelica, Perú;
 Distrito de Mariscal Cáceres, ubicado en la provincia de Camaná, Arequipa, Perú.